Джалали — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Джалали, Аболфазл (род. 1998) — иранский футболист, защитник.
 Джалали, Али Ахмад (род. 1940) — экс-министр внутренних дел Афганистана
 Джалали, Казем (род. 1967) — иранский политик, дипломат.
 Джалали, Маджид (род. 1956) — иранский футболист и футбольный тренер.
 Джалали, Милад (род. 1995) — иранский футболист, полузащитник.

См. также 
 Джалили
 Джалу